Воро́неж — многозначный термин.

Населённые пункты

Россия 
 Воронеж — город, административный центр Воронежской области.
 Воронеж — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Воронеж — деревня в Шуйском районе Ивановской области.

Украина 
 Воронеж — посёлок городского типа в Шосткинском районе Сумской области.

Реки 
 Воронеж — река в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях России, приток Дона.

Прочее 
 Воронеж I — главный железнодорожный вокзал в городе Воронеж.
 Воронеж-Курский — второй железнодорожный вокзал в городе Воронеж.
 «Воронеж» — фирменный поезд № 25/26 «Воронеж — Москва».
 «Воронеж» — радиолокационная станция.
 «Воронеж» — парусный линейный корабль русского флота.
 К-119 «Воронеж» — российский ракетный атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей», подшефный корабль города Воронежа.
 «Воронеж» — строящийся российский ракетный атомный подводный крейсер проекта 885 «Ясень».
 «Воронеж» — российская женская волейбольная команда.
 «Воронеж» — название футбольного клуба «Факел» из Воронежа в марте—июне 2002 года, с июня 2002 по конец 2003 года — «Факел-Воронеж».
 «Воронеж-2» — название фарм-клуба «Факела» — команды «Факел-М», в марте—июне 2002 года, с июня 2002 по конец 2003 года — «Факел-Воронеж-2».
 «Факел-Воронеж» — российский футбольный клуб из Воронежа, существовавший с декабря 2008 по декабрь 2009 года.
 (4519) Воронеж — астероид

См. также 
 Воронежка
 Воронежская
 Воронежский
 Воронежское